Punta Gorda kan syfta på följande platser:

Belize 
 Punta Gorda, Belize, ort i Toledo

USA 
 Punta Gorda, Florida, countyhuvudort, Charlotte County